S88 steht für:
 ISA-88, einen Standard bei der Adressierung von Batchprogrammen
 Synonym der Rebsorte Scheurebe, das vor allem in Österreich Verwendung findet
 HMS Tireless (S88), britisches U-Boot
 Siemens S88, Mobiltelefonmodell von BenQ Siemens
 S88-Rückmeldebussystem, Datenbus für die Rückmeldung bei Modellbahnen
 „Traumatische Amputation am Unterschenkel“ (ICD-10-Code), Verletzungen des Knies oder des Unterschenkels